«Есе́ния» (; Мексика, 1971) — мелодрама Альфреда Б. Кревенны с Жаклин Андере в главной роли.

Сюжет 
После смерти матери Есения остаётся на попечении бабушки, старой цыганки Махситы. Однажды Есения крадёт кошелёк у офицера Освальдо и именно благодаря этому случаю между ними возникают романтические отношения. Вскоре они решают пожениться, но это непросто из-за того, что Есения — цыганка. Освальдо соглашается оформить их отношения по всем цыганским обычаям, только чтобы быть с любимой. После свадьбы Есения уходит из табора и поселяется в доме Освальдо. Но вскоре Освальдо арестовывают, и спустя некоторое время, устав ждать мужа, о судьбе которого она ничего не знает, Есения вновь возвращается к своим.

Однажды, будучи немного навеселе, Махсита рассказывает Есении, что та — не цыганка и родилась не в таборе, а её настоящая семья — это состоятельные люди, живущие в городе, которые были вынуждены отказаться от неё по стечению обстоятельств. Есения возвращается в настоящую семью, где её все хорошо принимают, и у неё появляется младшая сестра Луиса. Вскоре в их доме появляется Освальдо, который, как оказалось, встречается с сестрой Есении. Всё это время он был в плену и не мог разыскать Есению. Встретившись вновь, они не могут быть друг без друга. Луиса, у которой серьёзная болезнь сердца, не может видеть, как уходит её любовь и, покинув дом, уезжает из страны. Есения и Освальдо вновь обретают счастье вместе.

В ролях 
 Жаклин Андере — Есения (дубл. Нелли Витепаш)
 Хорхе Лават — Освальдо Ледук (дубл. Юрий Боголюбов)
 Ирма Лосано — Луиса, сестра Есении
 Исабела Корона — Махсита, бабушка Есении
 Аугусто Бенедико — Хуан, дедушка Есении
 Хуан Гальярдо
 Оскар Морелли
 Пилар Сен
 Клаудия Мартель
 Алисия Родригес
 Виктор Алькосер
 Хосе Бавьера
 Роса Фурман
 Мария Вагнер
 Фернандо Солер
 Кета Лават
 Хесус Гомес
 Аврора Алонсо
 Карлос Леон
 Армандо Акоста
 Викторио Бланко

Прокат в СССР 
Мелодрама «Есения» стала абсолютным рекордсменом годового проката за всю историю СССР. В 1975 году её посмотрели 91 миллион зрителей, и она опередила такие картины, как «Москва слезам не верит» и «Пираты XX века».

Критики, оценивая причины успеха скромной мексиканской ленты с предсказуемым «сериальным» сюжетом, указывают на её точное попадание в сюжет, интересный советскому зрителю. Крайне далёкие реалии Мексики середины XIX века оказываются очень близкими и понятными по духу. Тема «своего среди чужих», счастливый конец, напоминающий по духу сказку о «Золушке», — всё это способствовало выдающемуся прокатному успеху фильма.

Примечания

Литература 
 Смелков Ю. Имеет успех?.. // Советский экран. 1975. № 15. С. 8-9.
 Зоркая Н. М. Уникальное и тиражированное: средства массовой информации и репродуцированное искусство. М.: Искусство, 1981. 167 с. — С. 111—112.

Фильмы Мексики 1971 года
Фильмы-мелодрамы Мексики
Фильмы о цыганах
Лидеры советского кинопроката